Molekulska formula -{C21H28N2OS}- se može odnositi na:
 3-Metiltiofentanil
 Alfametiltiofentanil